La Route nationale 53 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 53 en Belgique
 Route nationale 53 en Estonie
 Route nationale 53 en France métropolitaine
 Route nationale 53bis en France métropolitaine
 Route nationale 53 au Luxembourg

Voir aussi